Erlenbusch ist Ortsname:
 Erlenbusch (Kürten), Wohnplatz der Gemeinde Kürten im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Erlenbusch, deutscher Name von Olschowa, Gemeinde Ujest im Powiat Strzelecki in der Woiwodschaft Oppeln, Oberschlesien
 Erlenbusch, deutscher Name von Olszyniec, Polen

Erlenbusch ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Erlenbusch (1911–1983), deutscher Ingenieur, Pädagoge und Politiker (SPD)
 Hermann Erlenbusch (1890–1976), deutscher Maler und Grafiker